Bamber Bridge FC (celým názvem: Bamber Bridge Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve vesnici Bamber Bridge v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1974. Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Premier Division (8. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Irongate s kapacitou 3 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1999/00
 FA Trophy
 2. kolo: 1994/95, 1996/97, 1998/99, 1999/00
 FA Vase
 Semifinále: 1991/92

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1990–1992: North West Counties League (Division Two)
 1992–1993: North West Counties League (Division One)
 1993–1995: Northern Premier League (Division One)
 1995–2002: Northern Premier League (Premier Division)
 2002–2004: Northern Premier League (Division One)
 2004–2005: Northern Premier League (Premier Division)
 2005–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007–2018: Northern Premier League (Division One North)
 2018– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2016/17: Klubu byl svazem odebrán jeden bod za porušení stanov soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1974